Serra do Catole kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra do Catolé (högland), Ceará, 
 Serra do Catolé (ås), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar